Amphitrite pennacea är en ringmaskart som beskrevs av Müller 1776. Amphitrite pennacea ingår i släktet Amphitrite och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pennacea